Francesco Carboni – linguista italiano
Francesco Carboni – politico italiano